Härtwig ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Härtwig (1934–2022), deutscher Dramaturg, Musikwissenschaftler und Autor
 Eberhard Härtwig (* 1938), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Hartwig
 Hertwig